Osoby:
 Johannes Diderik van der Waals – holenderski fizyk

Inne:
 Waals – dialekt

Zobacz też:
 Wahls
 Wals